Битва при Гинегате — сражения, состоявшиеся у Агинегатта в Пикардии:

 Битва при Гинегате (1479) — в войне за Бургундское наследство
 Битва при Гинегате (1513) — в войне Камбрейской лиги